

Persones 
 Louis Lumière, inventor del cinematògraf
 Auguste Lumière, inventor del cinematògraf

Cultura 
 Lumière, pel·lícula de Jeanne Moreau de 1976